Europejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2012 (ang. Eurocup Formula Renault 2.0) – 22. sezon w historii serii. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Belg Stoffel Vandoorne, a w klasyfikacji zespołów niemiecki Josef Kaufmann Racing.

Lista startowa 
R = Debiutant (klasyfikowany)

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz sezonu 2012 został oficjalnie ogłoszony 10 października 2011 roku. Włoska runda na torze Monza została usunięta z rozpiski, natomiast brytyjski obiekt Silverstone został zastąpiony przez nowy tor Moscow Raceway, w Rosji.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0
2012 w sportach motorowych